

Patronyme 
 Katie Wallack (née en 19??), actrice, réalisatrice, scénariste et productrice américaine.
 Melisa Wallack (née en 1968), scénariste et réalisatrice américaine.